

Le « bien » comme chose 
 Un bien en économie désigne une chose, un objet, et diffère de la notion de service, qui donne lieu à une prestation plutôt qu'à une fourniture matérielle.

 Plusieurs catégories de biens sont produites : bien intermédiaire, bien manufacturé, bien de consommation, bien d'équipement...
 Un bien en droit désigne une chose appréhendée par le droit, c'est-à-dire susceptible d'appropriation, telle un bien meuble ou immobilier
 Différents types de biens sont répertoriés en fonction de leur statut juridique : bien commun (dont la propriété ou l'usage sont partagés), bien privatif, biens anti-rivaux (dont l'usufruit n'est pas privatif), biens rivaux...
 Un bien immatériel échangé sur l'Internet.

Le « bien » comme principe 
 La notion de bien s'oppose à la notion de mal.

« Entre bien et mal, ce serait très mal de ne pas bien choisir. Si l’on pense que faire le bien ne peut pas faire de mal, il faut alors bien le faire en se donnant du mal. » 
Philippe Normand, « Sac de fables d'un flic libéré », Éditions Pippa (2018). 
 Le bien en philosophie.
 Le bien en religion.
 Le bien commun, entendu non pas comme un bien matériel partagé - cf. ci-dessus - mais comme un principe ou à un idéal à partager.

Associations 
 BIEN peut désigner le Basic Income Earth Network, Réseau mondial pour le revenu de base en français.

Nom de famille 

 Julius Bien (1826-1909), lithographe américain, président du B'nai B'rith.
 Wilfried Bien (1974-), arbitre français de football.

Voir aussi 
.
.
 Bien (droit).